Peracle är ett släkte av snäckor. Peracle ingår i familjen Peraclididae.

Peracle är enda släktet i familjen Peraclididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Peracle